Garland Junior College foi uma faculdade de artes liberais para mulheres, localizada em Boston, Massachusetts.

Mary Garland estabeleceu a Garland Kindergarten Training School em 1872, no bairro Beacon Hill de Boston. Por volta de 1903, a escola expandiu seu currículo ao incluir a disciplina de economia doméstica (Home Economics). 

Em março de 1976, em virtude de dificuldades financeiras, o nome e a estrutura física da faculdade foram adquiridos pela Simmons College.

Ligações externas
 Arquivos de Simmons College

Instituições de ensino superior de Massachusetts